NOT – polski zespół muzyczny, założony w 1999 roku przez Roberta Tutę (Agressiva 69, Hedone, Maciej Maleńczuk, 1984), Kubę Wandachowicza (Cool Kids of Death) i Marcina „Cinassa” Kowalskiego (Cool Kids of Death). 

Debiutancki album grupy Bad Trip Boys ukazał się w 2001 roku nakładem niemieckiej niezależnej wytwórni Noiseworks. Płyta została nagrana w całości w języku polskim. Utwory NOT ukazały się na kilku kompilacjach, polskich i zagranicznych (Hallo 13, The Loneliest Link in a Very Strange Chain: In Memory of Jhonn Balance and Coil, Splicing The Icy Expanse). W 2001 roku zespół zawiesił działalność, głównie ze względu na zobowiązania muzyków wobec innych zespołów. W 2004 roku NOT wznowił działalność występem na festiwalu filmów niemych w Warszawie w zmienionym składzie: do zespołu dołączył Łukasz Klaus (Hedone). 9 marca 2007 roku ukazała się nowa płyta NOT, NOT. W tym samym roku zespół nagrał cover utworu Joy Division „Atmosphere” na potrzeby tribute albumu Warszawa. Tribute to Joy Division. Pod koniec roku ukazała się wznowiona na polski rynek płyta Bad Trip Boys, z dołączoną EPką Łódź EP, zawierającą remiksy utworów grupy.

Dyskografia 
 2001 Bad Trip Boys (Noiseworks Records)
 2007 NOT (2.47 Records)

Nagrody 
 2007 Udział w polskiej preselekcji nagrody New Sounds of Europe podczas MTV Europe Music Awards

Polskie zespoły rockowe
Zespoły muzyczne związane z Łodzią